Roatta ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Roatta (* 1941), französischer Politiker, MdEP
 Mario Roatta (1887–1968), italienischer General während des Zweiten Weltkrieges
 Sébastian Roatta (* 1996), französischer Volleyballspieler